XPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Comayagua Palmerola (Honduras)
 XPL – linguaggio di programmazione basato su PL/I